Річка:
 Краснянка  — річка у Вінницькій області, притока Південного Бугу
Села:
 Краснянка — Вінницька область, Тиврівський район
 Краснянка — Київська область, Білоцерківський район

Див. також 
 Верхня Краснянка
 Нижня Краснянка
 Нова Краснянка
 Стара Краснянка